Гарт Смит (; ) — канадский кёрлингист.

 и .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Манитобский университет.

Примечания

Ссылки 
Garth Smith – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Манитобского университета